Heida steht für:

 Heida (Wein), Weißwein
 Anton Heida (1878–?), US-amerikanischer Turner

Siehe auch:
 Haida
 Hejda
 Heyda